Eerste klasse (1899/1900) był 5. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 10 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna FC Liégeois. Nowym mistrzem Belgii został zespół Racing Bruksela. Tytuł króla strzelców zdobył Charles Grimshaw Atkinson, który występował w barwach klubu Racing Bruksela. Nie wiadomo ile strzelił goli.

Grupa brabancka

Baraż o finał mistrzostw 
 8 kwietnia 1900, Louvain:Racing Bruksela – Antwerp FC 1 – 0

Zespół Racing Bruksela zakwalifikował się do finału mistrzostw.

Grupa flamandzka

Finał mistrzostw 
 29 kwietnia 1900:FC Brugeois – Racing Bruksela 0 – 3
 6 maja 1900:Racing Bruksela – FC Brugeois 8 – 1

Zespół Racing Bruksela został mistrzem Belgii.

Zobacz też 
 Eerste klasse

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1899 w Europie
1899 w piłce nożnej
1900 w Europie
1900 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii